Type 22 peut désigner :
 le Type 22, une classe de frégates de la Royal Navy ;
 le Type 22, une classe de bateaux lance-missiles de la Marine chinoise ;
 la Peugeot Type 22, un modèle de voiture fabriqué en 1898 ;
 le Type 22, un type de fortification britannique de la Seconde Guerre mondiale.